Dies ist eine Liste der Städte in Tansania.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Tansania ist Daressalam mit einer Einwohnerzahl von 4.364.541 (Stand 2012), die Hauptstadt Tansanias ist jedoch Dodoma mit 213.636 Einwohnern (Stand 2012).

Die folgende Tabelle enthält die 50 größten Städte. Angegeben werden die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 26. August 1978, 28. August 1988, 1. August 2002 und vom 26. August 2012. Aufgeführt ist auch die Region, in der die Stadt liegt.

1) Einwohner von citypopulation

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 National Bureau of Statistics Tanzania
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Tansanias

Einzelnachweise 

 
Tansania